Александр Курбатов: Курбатов, Александр Васильевич (1928—2021) — Герой Социалистического Труда (1986).
 Курбатов, Александр Вячеславович (род. 1975) — глава города Кисловодска.
 Курбатов, Александр Иванович (род. 1967) — русский поэт, слэмер, москвовед, педагог.
 Курбатов, Александр Михайлович (1949—2010) — физик-теоретик, доктор наук, профессор, государственный деятель.